Ни́ясъя́рви () — озеро на территории Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,3 км². Располагается на высоте 92,4 метра над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-западной оконечности озера вытекает ручей Кюльмяоя (), впадающий с левого берега в реку Калайоки, втекающую также с левого берега в реку Иййоки.

Возле западного озера расположены два небольших острова без названия.

С запада от озера проходит грунтовая дорога местного значения  («Элисенваара — госграница»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013032.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Иййоки (река, впадает в Ладожское озеро)
Озёра Лахденпохского района